alfabet turecki – obecnie używany
 alfabet turecki – wycofany w 1928